Perda (física)
Perdas (canção)
Sumidouro (geomorfologia)

Desambiguações de geografia